Canta Canta Portugal é o segundo álbum de estúdio a solo do cantor português Tony Carreira.

Foi lançado em 1992 pela editora Discossete. A versão em vinil deste disco (referência LP-846), ainda sem título e com o nome Toni Carreira, não contém os temas "Boca Marota" e "Foi Por Ti".

A versão em CD contém 12 faixas, incluindo uma versão do grande êxito de Art Sullivan, "Petite Demoiselle". "Linda Cigana" é uma versão de um tema de José Cid.

Mais tarde, a editora Espacial, lançou um álbum com o mesmo alinhamento mas com o nome Boca Marota.

Faixas
LP ("Toni Carreira")

Lado A
 "Canta, canta Portugal" - 03:30
 "Jurei nunca mais te amar" - 03:43
 "Oh! Adeus Amor" - 03:54
 "Lolita (linda cigana)" - 03:38
 "Pequena Mulher" - 04:16
Lado B
 "Quem é que não tem saudades" - 03:29
 "A vida mudou" - 03:52
 "Petite Demoiselle" - 03:30
 "Caminho Incerto" - 04:46
 "Maria Portuguesa" - 03:19
CD
 "Boca Marota" - 03:30
 "Foi por ti" - 03:13
 "Canta, canta Portugal" - 03:30
 "Jurei nunca mais te amar" - 03:43
 "Oh! Adeus Amor" - 03:54
 "Lolita (linda cigana)" - 03:38
 "Pequena Mulher" - 04:16
 "Quem é que não tem saudades" - 03:29
 "A vida mudou" - 03:52
 "Petite Demoiselle" - 03:30
 "Caminho Incerto" - 04:46
 "Maria Portuguesa" - 03:19
	 

Álbuns de músicos de Portugal
Álbuns de 1992
Álbuns de Tony Carreira
Álbuns em língua portuguesa